Pjesme bratstva, djetinjstva & potomstva: Antologija ex YU rock poezije 1967 - 1991 (srp. Песме братства, детињства & потомства: Антологија еx YУ рок поезије 1967 - 2007) knjiga je srpskog pisca, novinara i glazbenog kritičara Petra Janjatovića. Objavljena je 2008., a ovo je prošireno izdanje Janjatovićeve knjige iz 1993. Pjesme bratstva, djetinjstva & potomstva: Antologija ex YU rock poezije 1967 - 1991. U knjizi se mogu naći tekstovi popularnih rock pjesama iz bivše države, i država koje su nastale poslije njenog raspada.

Pisci

 Napomena: Kad je riječ o autorskim pravima, grubim previdom nije tražena dozvola od Branimira Džonija Štulića za objavljivanje 26 njegovih pjesama u knjizi.

Srpska književnost
Rock